Уолгрен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Уолгрен, Кэри (род. 1977) — американская актриса кино, телевидения, театра и озвучивания.
  (род. 1976) — шведский актёр.
  (род. 1965) — шведский художник и актёр.